lagoa-grandensi – abitanti di Lagoa Grande (Minas Gerais)
lagoa-grandensi – abitanti di Lagoa Grande (Pernambuco)
lagoa-grandensi – abitanti di Lagoa Grande do Maranhão